Das französische Département Vosges umfasst 507 Gemeinden in drei Arrondissements (Stand 1. Januar 2018).

 einwohnerstärkste Gemeinde: Épinal, 32.223 Einwohner
 einwohnerschwächste Gemeinde: Maroncourt, 7 Einwohner

 größte Gemeinde nach Fläche: Le Val-d’Ajol, 73,16 km²
 kleinste Gemeinde nach Fläche: Nonzeville, 1,63 km²

 nördlichste Gemeinde: Raon-sur-Plaine
 östlichste Gemeinde: Lubine
 südlichste Gemeinde: Saint-Maurice-sur-Moselle
 westlichste Gemeinde: Grand

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2017:
 Fusion Bains-les-Bains, Harsault und Hautmougey → La Vôge-les-Bains
 Fusion Rocourt und Tollaincourt → Tollaincourt

2016:
 Fusion Girmont, Oncourt und Thaon-les-Vosges → Capavenir Vosges, seit dem 30. Dezember 2021 Thaon-les-Vosges
 Fusion Aumontzey und Granges-sur-Vologne → Granges-Aumontzey
 Fusion Colroy-la-Grande und Provenchères-sur-Fave → Provenchères-et-Colroy

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich

Weblinks 

Vosges
!Liste